Franciaország
Saint-Florentin, település Indre megyében
Saint-Florentin, település Yonne megyében